Vehkasalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vehkasalo (ö i Södra Savolax), 
 Vehkasalo (ö i Sysmä, Päijänne), 
 Vehkasalo (ö i Gustav Adolfs, Jääsjärvi), 
 Vehkasalo (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar